Rolada biszkoptowa – rodzaj ciasta deserowego, gdzie w ciasto właściwe (biszkopt) zawinięte jest nadzienie w postaci kremu do tortów, galaretki, lodów, owoców, marmolady itp. Przykładem jest francuskie bożonarodzeniowe ciasto Bûche de Noël.

Zobacz też 

 strucla z makiem
 strudel

Ciasta deserowe